Reuth bezeichnet 

folgende Gemeinden:
 Reuth (Eifel), Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz 
 Reuth bei Erbendorf, Gemeinde im Landkreis Tirschenreuth, Bayern

folgende Ortsteile:
 Reuth bei Jenkofen, Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Reuth (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Reuth (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Reuth (Attenhofen), Ortsteil der Gemeinde Attenhofen, Landkreis Kelheim, Bayern
 Reuth (Bad Elster), Ortsteil der Stadt Bad Elster, Vogtlandkreis, Sachsen
 Reuth (Burgkunstadt), Ortsteil der Stadt Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Reuth (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Reuth (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reuth (Eichendorf), Ortsteil der Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reuth (Elsterberg), Ortsteil der Stadt Elsterberg, Vogtlandkreis, Sachsen
 Reuth (Ettenstatt), Ortsteil der Gemeinde Ettenstatt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Reuth (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reuth (Forchheim), Ortsteil der Stadt Forchheim, Landkreis Forchheim, Bayern
 Reuth (Fürstenstein), Ortsteil der Gemeinde Fürstenstein, Landkreis Passau, Bayern
 Reuth (Goldkronach), Ortsteil der Stadt Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Reuth (Greiling), Ortsteil der Gemeinde Greiling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Reuth (Hochstadt am Main), Ortsteil der Gemeinde Hochstadt am Main, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Reuth (Kasendorf), Ortsteil der Marktes Kasendorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Reuth (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Reuth (Ködnitz), Ortsteil der Gemeinde Ködnitz, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Reuth (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Reuth (Leinburg), Ortsteil der Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern 
 Reuth (Neuburg am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuburg am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Reuth (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Reuth (Neumark), Ortsteil der Gemeinde Neumark, Vogtlandkreis, Sachsen
 Reuth (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reuth (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Reuth (Reisbach), Ortsteil der Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reuth (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Reuth (Weischlitz), Ortsteil der Gemeinde Weischlitz im Vogtlandkreis, Sachsen 
 Reuth (Weisendorf), Ortsteil der Marktes Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern 
 Reuth (Weißenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Reuth am Wald, Ortsteil der Gemeinde Raitenbuch, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Reuth unter Neuhaus, Ortsteil der Gemeinde Ettenstatt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Reuth ist der Familienname folgender Personen:
 Ralf Georg Reuth (* 1952), deutscher Journalist und Autor

Siehe auch:
 Hohe Reuth
 Reuthe
 Reut (Begriffsklärung)
 -reuth, Suffix an Ortsnamen
 Roith